E326 ou E.326 peut faire référence à :
 E326, numéro E du lactate de potassium, un additif alimentaire ;
 FS E.326, une locomotive électrique italienne.